EHZ peut désigner :
 Euskal Herria Zuzenean, un festival musical au Pays basque français.

EHz peut désigner :
 exahertz, 10 hertz.